Chapuis ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Chapuis (1858–1933), französischer Komponist, Organist, Chorleiter und Pädagoge
 Cyril Chapuis (* 1979), französischer Fußballspieler
 Eric Chapuis (* 1942), Schweizer Autorennfahrer
 Félicien Chapuis (1824–1879), belgischer Entomologe
 Germaine Poinso-Chapuis (1901–1981), französische Politikerin
 Grégoire-Joseph Chapuis (1761–1794), belgischer Arzt, Philosoph und Politiker 
 Jean-Daniel Chapuis (1921–1988), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Jean-Frédéric Chapuis (* 1989), französisch-schweizerischer Freestyle-Skier
 Jean-Joseph Chapuis (1765–1864), belgischer Kunsttischler
 Julien Chapuis (* 1968), Schweizer Kunsthistoriker

 Patrice Chapuis (* 1974), französischer Bogenbiathlet
 Paul Chapuis (1851–1904), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer

 Simone Chapuis-Bischof (* 1931), Schweizer Redaktorin und Feministin

Siehe auch:
 Chapuis-Villa in Kempten
 Chappuis
 Chappuys